USS Congress ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos honor al Congreso de los Estados Unidos.

 El  fue una galera construida en Lago Champlain, que sirvió como buque insignia en la batalla de la isla Valcour, fue hundida el 13 de octubre de 1976.

 El  fue una fragata de 28 cañones] construida por Lancaster Burling en Poughkeepsie, Nueva York, bajo la autorización de acta del Segundo Congreso Continental del 13 de diciembre de 1775. Fue quemada en octubre de 1777 para evitar su captura por los británicos.

 El  fue una fragata de 36 cañones botada en 1799 y en servicio hasta que fue dada de baja y desguazada en 1834.

 El  fue una fragata de 52 cañones, botada en 1841 y active durante la Guerra entre México y los Estados Unidos, fue destruida por el ironclad CSS Virginia en la batalla de Newport News del 8 de marzo de 1862, su casco fue rescatado y vendido para desguace en 1865.

 El  fue una balandra de hélice dada de alta en 1870, y de baja en 1883.

 El  fue una lancha a motor adquirida por la US Navy y puesta en servicio 18 de octubre de 1918.realizó labores de patrulla en el quinto distrito naval hasta el 23 de septiembre de 1919, fecha en la que fue dada de baja de las listas de la armada, fue vendida el 8 de diciembre de 1919.
 La USS Congress (FFG-63), futura fragata de la clase Constellation.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos